Антонио Мария Нава (; 1775—1826) — итальянский ,  и .

Широко концертировал по Италии. Опубликовал несколько сборников пьес для гитары, из которых наиболее известен цикл из четырёх сонат для гитары соло «Времена года» (; 1808) — этим изданием начало свою деятельность известное в дальнейшем миланское музыкальное издательство «Рикорди». Наве принадлежит также сборник упражнений для гитары ().

Примечания 

Академические музыканты Италии